Il Collio Goriziano bianco riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: delicato, leggermente aromatico.
sapore: asciutto, vivace, fresco, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Gorizia